Saint-Sardos ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sardos (Lot-et-Garonne)
 Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne)